Dekanat kazimierski – dekanat w diecezji kieleckiej
 Dekanat kazimierski – dekanat w diecezji lubelskiej